Kepler (cràter), cràter d'impacte lunar entre l'Oceanus Procellarum a l'oest i Mare Insularum a l'est 
 Johannes Kepler (Weil der Stadt, Sacre Imperi, 1571 - Ratisbona, 1630), astrònom i matemàtic alemany i figura clau en la revolució científica
 Johannes Kepler ATV
 Conjectura de Kepler, conjectura ideada pel matemàtic i astrofísic alemany Johannes Kepler (1571-1630)
 Equació de Kepler
 Kepler Std
 Lleis de Kepler, proposició lògica per a descriure el moviment dels planetes en les seves òrbites al voltant del Sol 
 Missió Kepler
 Políedre de Kepler-Poinsot
 Kepler-9, estrella a la Constel·lació de la Balança dins del camp de visió de la Missió Kepler 
 Kepler-16, sistema amb una estrella binària localitzat a la constel·lació Cygnus per la nau espacial Kepler 
 Kepler-16b
 Kepler-22b
 Kepler-37b, exoplaneta que orbita l'estrella Kepler-37 en la constel·lació de Lira 
 Kepler-62
 Kepler-62b, exoplaneta més interior i el segon més petit orbitant l'estel Kepler-62 trobat utilitzant
 Kepler-62c, exoplaneta descobert en òrbita al voltant de l'estel Kepler-62
 Kepler-62d, exoplaneta que orbita l'estel Kepler-62 
 Kepler-62e, súper-Terra descoberta en òrbita al voltant de l'estel Kepler-62 
 Kepler-62f, súper-Terra descoberta en òrbita al voltant de l'estel Kepler-62 
 Kepler-86
 Kepler-186
 Kepler-186f, exoplaneta orbitant la nana vermella Kepler-186, a 500 anys llum de la Terra 
 Kepler-452b, exoplaneta orbitant l'estrella Kepler-452 identificat pel telescopi espacial Kepler